10. Bezirk steht für:

 X. Budapester Bezirk (Kőbánya), Bezirk im zentralen Osten von Budapest, Ungarn
 10. Wiener Gemeindebezirk, Gemeindebezirk in Wien, siehe Favoriten

Siehe auch:
 10. Arrondissement (Paris) (Arrondissement municipal de l’Entrepôt) im Nordosten von Paris, Frankreich
 Prag 10, Verwaltungsbezirk in Prag, Tschechien